Leutnitz ist ein geographischer Name:

 Leutnitz, Ortsteil der Stadt Königsee im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen

 Leutnitz (Wilde Rodach), rechter Zufluss der Wilden Rodach in Wallenfels, Landkreises Kronach, Bayern
 Wilde Leutnitz, rechter Zufluss der Leutnitz (Wilde Rodach) nahe Wallenfels, Landkreises Kronach, Bayern